Clermont steht für: 

 Collège de Clermont, Schule in Paris
 Robert Fultons erstes kommerziell erfolgreich eingesetztes Dampfschiff der Welt, siehe North River Steamboat
 Synode von Clermont sollte im Jahr 1095 die Zerrüttung der Kirche und damit auch des politischen Systems in Europa durch das Schisma und den Investiturstreit beenden
 Clermont (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre (1749–1830), Kardinal der katholischen Kirche
 Anne-Nelly Perret-Clermont (* 1949), Schweizer Entwicklungspsychologin
 Annet de Clermont-Gessant (1587–1660), 59. Großmeister des Malteserordens
 Antoine-Benoît de Clermont-Tonnerre (1642–1678), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof 
 Charles Clermont-Ganneau (1846–1923), französischer Orientalist und Archäologe
 Claude Catherine de Clermont (1543–1603), Schirmherrin, Salonnière
 Friedrich Clermont (1934–2011), deutscher Politiker (SED), Mitglied des Staatsrates des DDR
 Guy I. de Clermont (1286–1302), Herr von Breteuil und Offemont, seit 1296 Marschall von Frankreich
 Henri Antoine de Clermont (1540–1573), Vicomte de Tallard, Duc de Clermont und de Tonnerre
 Johann Arnold von Clermont (1728–1795), deutscher Tuchfabrikant, Unternehmer und Bauherr
 Johanna von Clermont († 1252), französische Angehörige der Königsdynastie der Kapetinger
 Louis de Bourbon, comte de Clermont (1709–1771), französischer General
 Louis de Clermont, seigneur de Bussy d’Amboise (1549–1579), französischer Adliger 
 Raoul II. de Clermont († 1302), Herr von Nesle, Vizegraf von Châteaudun, Chambellan und Connétable von Frankreich
 Rita Clermont (1894–1969), deutsche Schauspielerin
 Simon II. de Clermont (* 1216 bezeugt, † 1286), ab 1236 Herr von Ailly und ab 1241 Herr von Nesle
 Tristan de Clermont († 1441), französischer Adliger und Militär
 Yves Wilfrid Clermont (* 1926), kanadischer Anatom

Gemeinden in Frankreich:
 Clermont (Ariège)
 Clermont (Haute-Savoie) 
 Clermont (Landes) 
 Clermont (Oise)

mit Namenszusatz:
 Clermont-Créans, Département Sarthe
 Clermont-de-Beauregard, Département Dordogne
 Clermont-d’Excideuil, Département Dordogne
 Clermont-Dessous, Département Lot-et-Garonne
 Clermont-en-Argonne, Département Meuse
 Clermont-Ferrand, Département Puy-de-Dôme
 Clermont-le-Fort, Département Haute-Garonne
 Clermont-les-Fermes, Département Aisne
 Clermont-l’Hérault, Département Hérault
 Clermont-Pouyguillès, Département Gers
 Clermont-Savès, Département Gers
 Clermont-Soubiran, Département Lot-et-Garonne
 Clermont-sur-Lauquet, Département Aude

ehemalige Clermonts in Frankreich:
 Clermont, der Name von Clermont-Ferrand vom 9. Jahrhundert bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
 Clermont-en-Beauvaisis, Name von Clermont (Oise)
 Clermont-en-France, Name von Clermont (Oise)

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Clermont im Département Oise
 Arrondissement Clermont-Ferrand im Département Puy-de-Dôme, dessen Hauptstadt Clermont-Ferrand in acht Kantone unterteilt ist

Orte in Belgien:

 Clermont-sous-Huy, Ortsteil der Gemeinde Engis, Provinz Lüttich, Belgien
 Clermont-sur-Berwinne, Ortsteil Clermont der Gemeinde Thimister-Clermont, Provinz Lüttich, Belgien
 Clermont (Walcourt), Ortsteil Clermont der Gemeinde Walcourt, Provinz Namur, Belgien

Orte in Kanada:

 Clermont (Abitibi-Ouest)
 Clermont (Charlevoix-Est)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clermont (Florida)
 Clermont (Georgia)
 Clermont (Indiana)
 Clermont (Iowa)
 Clermont (Kentucky)
 Clermont (New Jersey)
 Clermont (New York)
 Clermont (Pennsylvanien)
 Clermont (Virginia)
 Clermont County, Ohio

Ortin Australien:

 Clermont (Queensland)

Ort in Südafrika:

 Clermont (KwaZulu-Natal)

im NRHP gelistete Objekte:

 Clermont Academy, in Clermont, New York, ID-Nr. 83003931
 Clermont Civic Historic District, in Clermont, New York, ID-Nr. 03000604
 Clermont Estates Historic District, in Germantown, New York, ID-Nr. 79001572
 Clermont Public School, in Clermont, Iowa, ID-Nr. 95001316
 Clermont Residential Historic District, in Clermont, Georgia, ID-Nr. 85001970
 Clermont Street Parkway, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002215
 Clermont Woman's Club, in Clermont, Florida, ID-Nr. 92001747

Sonstiges:

 Grafschaft Clermont
 Grafschaft Clermont-en-Beauvaisis
 Haus Clermont-Tonnerre
 Herzog von Clermont-Tonnerre
 Stammliste des Hauses Clermont-Tonnerre
 Clermont (Hennegau) Dorf in Belgien

Siehe auch:
 Clairmont
 Claremont
 Clermont-Tonnerre